Сотелу () — название районов (фрегезий) в Португалии:

 Сотелу (Виейра-ду-Минью) — муниципалитет Виейра-ду-Минью округа Брага.
 Сотелу (Вила-Верде) — муниципалитет Вила-Верде округа Брага. Также населённый пункт.
 Сотелу (Могадору) — муниципалитет Могадору округа Браганса.
 Сотелу (Шавеш) — муниципалитет Шавеш округа Вила-Реал.